Cuncumén puede referirse a:

Cuncumén, localidad de la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, Chile;
Cuncumén, localidad de la comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, Chile;
Cuncumén, conjunto folclórico chileno.
Cuncumén Discos, sello discográfico Chileno